Sigrid peut désigner :
 Sigrid, une chanteuse norvégienne ;
 Sigrid, une duchesse polonaise qui est devenue successivement reine de Suède et reine du Danemark ;
 (1493) Sigrid, un astéroïde de la ceinture principale. 

 Jean Sigrid (1920-1998), journaliste, dramaturge et critique théâtral belge. 

 est aussi un prénom.